Arenbach ist ein Gewässername:
 Arenbach (Goldersbach), rechter Zufluss des Goldersbachs im Schönbuch bei Bebenhausen, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Arenbach (Mauch), rechter Zufluss der Mauch (Fluss) im Nördlinger Ries nach Maihingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Arenbach (Wörnitz), linker Zufluss der Wörnitz nach Wörnitzhofen, Markt Weiltingen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Ahrenbach
 Arnbach